Каганець — невеличкий світильник, що складається з ґнота й посудини, до якої наливається олія, лій чи гас.
 Каганець — велика чарка (застаріле, жартівливе).
 Каганець — застаріле найменування деяких технічних деталей (телеграфного ізолятора, підп'ятника, заглибини у верхньому жорні ручного млина та ін.).

Прізвище 

Каганець — українське прізвище:
 Каганець Марко (* 12 січня 1881, Коропець — † 6 лютого 1908) — політичний діяч, діяч «Просвіти».
 Каганець Ігор Володимирович (* 1961) — український журналіст.

Топонім 
 Каганець — колишнє село Сахновщинського району Харківської області

Примітки